Culebra je otok u Karibima. Pripada Portoriku. Culebra na španjolskom jeziku znači „zmija“.

Na njemu živi 1.860 stanovnika.

Zemljopisni položaj 
Ovaj karipski otok se nalazi 27 km istočno od otoka Portorika i 19 km zapadno od najbližeg otoka Djevičanskog otočja Saint Thomasa, koji se nalazi s druge strane Djevičanskog prolaza („Virgin Passage“). Južno, preko "Sonde de Vieques", je otok Vieques.

Culebra je nepravilna tlocrta, široke prevlake prema sjeveru i uskog zaljeva  na jugu. Dug je 11 km i u najširem dijelu je širok 8 km, a površine je 30,1 km². Najviši vrh je 198 m. Oko Culebre se nalazi 20 manjih otoka i otočića.

Turizam 
Na Culebri je mala zračna luka koja ima redovitu zračnu vezu prema Portoriku i značajnijim susjednim otocima.

Malo dalje je otok koji ima također redovitu i cjenovno povoljnu vezu. 

Zbog prirode i nekoliko zbilja lijepih plaža, ovaj otok je omiljeno odmaralište brojnim Portorikancima i građanima SAD-a.

Manji susjedni otoci i dio ovog otoka je pod režimom zaštite prirode, odnosno ondje se nalazi "''"Culebra National Wildlife Refuge”".

Vanjske poveznice 
Culebranska internet-stranica

Američki otoci u Karipskom moru
Reljefni oblici u Portoriku
Otoci u američkim vanjskim područjima